Tratado de Fontainebleau puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos firmados en el palacio de Fontainebleau, en Francia:

 Tratado de Fontainebleau (1611), por el que se concertó el matrimonio del infante Felipe IV de España con Isabel de Borbón y el de Luis XIII de Francia con Ana de Austria.
 Tratado de Fontainebleau (1631), entre Maximiliano I de Baviera, y el Reino de Francia, que estableció una alianza entre ambas partes durante la Guerra de los Treinta Años.
Tratado de Fontainebleau (1679), acuerdo entre Dinamarca y Suecia para finalizar la guerra de Escania.
 Pactos de Familia, firmado entre Francia y España.
 Tratado de Fontainebleau (1745), que estableció una alianza militar entre Luis XV de Francia y Carlos Estuardo, pretendiente al trono británico.
 Tratado de Fontainebleau (1762), un acuerdo secreto por el que Francia cedía a España el territorio de Luisiana, anterior al Tratado de París de 1763.
 Tratado de Fontainebleau (1785), acuerdo territorial pactado por el emperador austríaco José II y las Provincias Unidas de los Países Bajos.
 Tratado de Fontainebleau (1807), por el que Francia y España acordaron invadir Portugal y dividir el país en tres reinos.
 Tratado de Fontainebleau (1814), por el que Napoleón fue desterrado a la Isla de Elba.